Slovenija:
 Porezen (vrh), 1622 metra najvišji vrh Cerkljanskega hribovja 
 Porezen (Tolmin, Slovenija), naselje u sastavu općine Tolmin